Dobrin:
 Comuna Dobrin (), Sălaj, Transilvania
 Dobrin, Sălaj, Transilvania
 Biserica de lemn din Dobrin
 Nume de familie
 Tamara Dobrin (1925  2002), o profesoarǎ, membru al CC al PCR
 Nicolae Dobrin (1947  2007), fotbalist
 Stadionul Nicolae Dobrin, Pitești

Vezi și 
 Dobriceni (dezambiguizare)
 Dobrițoiu (dezambiguizare)

 Dobra (dezambiguizare)
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobrzyń (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie slave